Международное гуманитарное право
 Магистральный газопровод